Braccialetti rossi – serie televisiva italiana
 Braccialetti rossi – colonna sonora delle serie TV italiana
 Braccialetti rossi – romanzo autobiografico dello scrittore spagnolo Albert Espinosa del 2008